Narloch ist der Familienname folgender Personen:

Márcia Narloch (* 1969), brasilianische Langstreckenläuferin
Michael Narloch (* 1944), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
Willi Narloch (1910–1973), deutscher Schauspieler und Regisseur